Андре́й Никола́евич Золоту́хин (род. 1966) — режиссёр анимационных фильмов, художник.

Биография 
Андрей Золотухин родился в Ленинграде 8 января 1966 года, но в вскоре переехал с семьёй в Свердловск. Там он в 1980 году окончил восьмилетнюю школу.

В 1985 году окончил Свердловском художественном училище им. И. Д. Шадра, где получил высшее образование по специальности «Художник-оформитель».

1985 год — начал свою карьеру художника-мультипликатора на Свердловской киностудии. Примерно в это же время работал режиссёром на Свердловском телевидении.

С 1987 года Андрей Золотухин работал в Екатеринбургских театрах в качестве художника-постановщика.

В 1989 году — художник-постановщик и режиссёр анимационного кино ТПО мультипликации.

В 1999 году Золотухин начал сотрудничество со студией «Дикие мозги» (Сан-Франциско, США).

В 2003 году переехал в Швейцарию, с 2011 по 2014 год жил в России (Москва).

Театральные постановки и аудиоспектакль

Художник—постановщик 
Екатеринбургский муниципальный театр кукол:
 1997 — Маугли
 1994 — Клочки по закоулочкам
 1992 — Игоша
 1989 — По зеленым холмам океана
Свердловский государственный академический театр драмы:
 1987 — Эмигранты

Режиссёр—постановщик 
 1993 — Бэби-Йога, аудиоспектакль СГТРК (Свердловской Государственной Теле Радио Компании), Надежда Кожушаная читает свой киносценарий, назван лучшей передачей года.

Фильмография

Призы и награды 
 Призы фильма «Джон Генри — человек из стали»:
 2002 — Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале, приз жюри «За энергетику и динамику творческого поиска на пути от традиции к эксперименту»
 2001 — Премия Эмми Американской академии телевидения, «За достижения в области анимации»
 Призы фильма «Бабушка»:
 1999 — Нью-Йоркский показ к/м кино- и видеофильмов (Приз Gold Animation)
 1998 — МКФ «Fantoche» в Бадене (Приз за лучший первый фильм)
 1997 — МКФ «КРОК», в Киеве (Специальный приз жюри)
 1997 — МКФ молодого кино «Кинофорум» (Специальный приз жюри) 
 1997 — Открытый российский фестиваль анимационного кино в Тарусе (Лучший дебютный фильм)
 1997 — «Святая Анна» (Лучший анимационный фильм, II премия)
 1996 — Приз «Зелёное яблоко — золотой листок» (Лучшему режиссёру анимационного кино)
 Приз фильма «Птица становится птицей»:
 1998 — Открытый российский фестиваль анимационного кино в Тарусе, приз за лучшую работу художника-постановщика
 Приз фильма «Бобок»:
 2016 - Арткино (Приз за «инновации» в кино»)

Библиография 
 Золотухин А. Ищу чистоты и простоты. Ответы на анкету // ИК. 1997. № 9;
 Малюкова Л. «Как здорово, что все мы тут…» (Таруса-97) // ЭиС. 1997. 20 — 27 февр. (о м/ф «Бабушка»);
 Орлов А. Отечественная анимация и отечественная анима // ТКТ. 1997. № 5 (в том числе о м/ф «Бабушка»);
 Донец Л. — Малюкова Л. Таруса как центр русской анимации. Диалог // ИК. 1997. № 9 (в том числе о м/ф «Бабушка»);
 Дроздова М. Плавучая галерея // ЭиС. 1997. 9 — 16 окт. (в том числе о м/ф «Бабушка»);
 Малюкова Л. Чтобы быть услышанным… // Видео-Асс. 1998. № 6 (в том числе о м/ф «Птица становится птицей» и об А. З.);
 Орлов А. «Аниграф-98»: штрихи к портрету коллективного бессознательного // ТКТ. 1998. № 8 (в том числе о м/ф «Бабушка»). ;

Критика 
Отвечая на вопрос журналиста Марины Охримовской о мультфильме-триллере "Бобок", Андрей Золотухин сказал: "И хотя наш «Бобок» получил приз «за инновации» на 9-ом Всероссийском фестивале авторских короткометражек «Арткино», я слышу упреки не в нуаре, а в «нерусском кино». Лично для меня «Бобок» стал возможностью высказаться на трудную тему, которая часто «табу», в том числе в России и на Западе".

Литература 
  . с.276-277.

Примечания

Ссылки 
 Андрей Золотухин — Энциклопедия отечественного кино
 Золотухин Андрей. Биография на animator.ru
 Фильмография

Выпускники Свердловского художественного училища
Персоналии:Свердловская киностудия
Мультипликаторы СССР
Мультипликаторы России
Режиссёры мультипликации